“Why Georgia” é o terceiro single lançado por John Mayer em seu primeiro álbum, Room for Squares. Como um lado B, o single internacional apresentou a versão ao vivo de “Why Georgia”, como apareceu no primeiro álbum ao vivo de Mayer, Any Given Thursday, enquanto o single acompanhava o lançamento do álbum ao vivo. O single internacional foi lançado apenas dois meses antes do segundo álbum de Mayer, Heavier Things.

Letra 
A canção é autobiográfica, e toca na experiência de Mayer de ter uma “crise da meia-idade”, um fenômeno comum aos 20 e poucos anos. Ele se mudou para Atlanta com Clay Cook depois de abandonar o Berklee College of Music, e, apesar de perseguir seus sonhos, teve dúvidas se teria sucesso ou não. Em uma entrevista ele disse

Ele expressa esse sentimento no refrão da música:

Recepção 
A revista Rolling Stone disse que a música “se transforma em um refrão melódico que você não vai esquecer tão cedo”. A revista Stylus elogiou “Why Georgia”, dizendo que o single “ressoa as linhas de puro violão pop”. PopMatters lamentou que em canções como “Why Georgia”, Mayer soa como Dave Matthews.

Lista de faixas

Equipe e colaboradores 
John Mayer — vocal, violão
David LaBruyere — baixo
Nir Z — bateria, loops
Brandon Bush — órgão hammond
John Alagía — percussão
Clay Cook — vocal de apoio
Doug Derryberry — vocal de apoio

Versões cover 
Em 2004, o saxofonista Gerald Albright gravou uma versão cover a música para seu álbum "Kickin 'It Up".

Canções compostas por John Mayer
Canções gravadas por John Mayer
Canções de 2003
Singles de 2003
Singles lançados pela Columbia Records
Canções de soft rock